Hovgården kan syfta på:

Hovgården, Adelsö – ett fornlämningsområde och del av ett världsarv, beläget i Ekerö kommun
Hovgården, Uppsala kommun – Uppsala kommuns centrala avfallsanläggning
Hovgården, Borlänge kommun – en småort i Borlänge kommun
Hovgården, Vadstena kommun – en gård, en tidigare kungsgård inom Uppsala öd i Hovs socken i Vadstena kommun
Hovgården (ort) – en tidigare småort i Ekerö kommun i Stockholms län
Hovgårdsvallen – en fotbollsplan i Björlanda på Hisingen i Göteborg

Se även
Alsnö hus – ruinen efter ett medeltida palats från 1200-talet på Adelsö i Mälaren
Hovgård – flera betydelser